Brajlovići (Foča-Ustikolina, BiH)
Brajlovići (Goražde, BiH)